Эмануэль Берг (; род. 28 декабря 1981, Шёвде) — шведский шахматист, гроссмейстер (2004). 

Чемпион Швеции (2009—2010). В составе сборной Швеции участник 7-и Олимпиад (2002—2014) и 5-и командных чемпионатов Европы (1999, 2005—2007, 2013—2015).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Швеции